Тура́н (, , ,  «страна туров») — упоминаемый в Авесте и среднеиранской литературе исторический регион в Центральной Азии, населённый в древности скифскими иранскими племенами<ref>Diakonoff I. M. The Paths of History — Cambridge University Press, 1999, p. 100 : <blockquote>Turan was one of the nomadic Iranian tribes mentioned in the Avesta. However, in Firdousi’s poem, and in the later Iranian tradition generally, the term Turan is perceived as denoting ‘lands inhabited by Turkic speaking tribes.</blockquote></ref>Allworth Edward A. Central Asia: A Historical Overview — Duke University Press, 1994. pp 86 с общим названием «тура».

 Обозначение 
Этноним «тур» впервые зафиксирован в «Авесте» в двух формах: более древняя «tūiriiānąm» (наряду с этнонимами ариев () и саиримов ()) и более поздняя «tūra» («tūr»).
Последняя форма впоследствии легла в основу топонима «Туран», который упоминается в древнеиранской мифологии и среднеперсидской религиозной и исторической литературе и документах, а также в средневековой персидской, арабо-мусульманской и среднеазиатской историко-географической литературе<ref>Diakonoff I. M., The Paths of History, — Cambridge University Press, 1999, p. 100 : <blockquote>Turan was one of the nomadic Iranian tribes mentioned in the Avesta</blockquote></ref>.

Туранцами (тура) 3 тысячи лет назад в момент формирования у части степных восточноиранских племён экономического уклада кочевого отгонного скотоводства стали называть ираноязычных представителей данного (тогда совсем нового) вида хозяйственной деятельности. И первым нарекло «туранским именем» своих собратьев-кочевников (самоназвание которых — саки) само же восточноиранское оседлое население тогдашней территории Казахстана и юго-западной Сибири, не принявшее «отгонно-кочевую» экономическую революцию тех своих родов, которые в первые века I тысячелетия до н. э. и стали «саками»Marquart J. Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i. — Berlin, 1901, B. 155—157;Nyberg H. S. Die Religionen des alten Iran. — Leipzig, 1938, S. 250 ff;.
	
В более поздние времена туранцами называли саков, массагетов, кушан, парфян, эфталитов и другие восточно-иранские народы. Термин обозначал практически всю Среднюю Азию, где проживали эти народы. В персидской литературе широко освещена тема многовекового противостояния Ирана и Турана

 История 	
Иранский эпос разделяет иранский мир на собственно Иран, как правило, идентифицируемый с Иранским нагорьем, и Туран, севернее Амударьи, примерно соответствующий нынешней Средней Азии. Эпический Иран — это страна мировых царств, первое из которых было основано Каюмарсом, легендарным соответствием первочеловека Гаюмарта, персонажа зороастрийской мифологии.

Согласно преданию, иранский царь ФаридунK. H. Menges, in Encyclopaedia Iranica  Excerpt: «In a series of relatively minor movements, Turkic groups began to occupy territories in western Central Asia and eastern Europe which had previously been held by Iranians (i.e., Turan). The Volga Bulgars, following the Avars, proceeded to the Volga and Ukraine in the 6th-7th centuries.» поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салму достался запад ойкумены (согласно другой традиции, крайний Восток — Китай), младшему Эраджу — Иран, а Туру/Тураджу, среднему сыну царя — северные земли, которые и стали именоваться Тураном. Тур вместе с Салмом предательски убили Эраджа, заманив его в Туран. Фаридун, узнав о гибели любимого сына, не простил Тура и повелел вырыть грандиозный ров на границе между Ираном и Тураном, который превратился в реку Амударью. В наиболее распространённой версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдоуси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей Иранского нагорьяШукуров Ш. М., Шукуров Р. М. «Центральная Азия (опыт истории духа)» . — Институт востоковедения РАН. 2001.

Древние арии — предки иранцев и туранцев — называли свою страну «Aryānem Vaējah». Название образовано от самоназвания всех древних индоиранцев и является или прилагательным «Арийская страна», или генетивом «Страна ариев» в выражении типа  («страны ариев»).

В эпоху Ахеменидов (550—327 гг. до н. э.) понятие «Aryānam Dahyunam» трансформировалось в «Aryānem Xšaθram» — «Государство Ариев». Древнеиранское понятие «Aryānem Xšaθram» дало название государству Аршакидов (250 до н. э. — 224 н. э.) — .

Название государства Сасанидов (224—651 гг. н. э.) — «Ērānšahr» (), происходит от . Авестийский дифтонг «ai» трансформировался в среднеперсидский «е».

Со времён Ахеменидов название «Иран» закрепилось за государствами западно-иранских народов, создавших мощные централизованные империи. Страна восточно-иранских народов — Туран — была политически раздроблена на отдельные государства такие как: Согд, Бактрия, Хорезм, а также между степными ираноязычными племенами саков, сарматов, юэчжей, массагет и др., которые охватывали территории таких регионов, как Причерноморье, Поволжье, Урал, современных государств Казахстан, Киргизия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Позднее саки, кушаны и др. завоевали Согд, Бактрию и Хорезм, и всё междуречье Амударьи и Сырдарьи стало обобщённо называться Тураном. Условной границей между Ираном и Тураном в древние времена была сначала Сырдарья, а в более поздние времена Амударья.

Население Согда, Бактрии, Хорезма изначально было северовосточно-иранским по языку и было близкородственным современному осетинскому языку. Известно, что Заратустра обращался к согдийцам и бактрийцам на своём родном языке, условно называемом авестийским, который зафиксирован в «Гатах» — наиболее древней части книги «Авеста» — из-за чего язык и называется авестийским. Авестийский язык был северовосточно-иранским по типологии, и согдийский и бактрийский языки, дошедшие до нас в письменных памятниках, также характеризируются как восточно-иранские: первый — северной подгруппы, второй — южной. Раньше существовало мнение, что авестийский это старобактрийский язык, но сегодня оно сошло на нет. Различие между западно-иранскими и восточно-иранскими языками можно увидеть на примере сравнивания персидского — таджикского языка (зап.-иран.) с памирскими языками (вост.-иран.).
 
В IV веке кушанов сменили новая династия эфталитов — хайталов — выходцев из Бадахшана. В середине VI века они упорно сопротивлялись Сасанидской империи, угрожавшей им с запада, и Тюркскому каганату, нападавшим на Туран с востока. В 561—563 годах тюрки заключили с сасанидским Ираном союз против эфталитов. В 564 году войска шаха Хосрова Ануширвана заняли стратегически важную область — Тохаристан. В 565 году в битве у Нахшаба тюрки одержали победу, и Согд был присоединён к каганату. В 567 году под Бухарой произошла крупнейшая в истории региона битва между войском эфталитов и тюркской ордой. Битва длилась восемь дней и была самым кровопролитным сражением в истории Средней Азии. Закончилось сражение полным поражением эфталитов. Позднее земли Турана разделили между собой Сасанидский Иран и Западно-тюркский каганат. Предполагается, что с этого момента и начинается процесс оседания тюркских племён в землях Турана.

Генетическое и лингвистическое наследие древних туранцев в Таджикистане сохранено в виде ягнобцев и памирцев, а также топонимики. Так, например, название современного памирского района Шугнан в «Шахнаме» приведено в более древней форме Шакнан со значением «страна саков». Судя по «Шахнаме», исторический Шугнан наряду с Хутталаном, Вашгирдом, Шуманом, Чаганияном и Термезом, входил в состав царства Афрасиаба, то есть Турана.

Этноним саков также сохранился в названии Ишкашима (по-ишкашимски — Шькошьм) — административного района в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. По мнению исследователя Т. Н. Пахалиной, топоним имеет индоарийское происхождение и восходит к индоар. *sakā-kšam-, где первая часть может быть истолкована либо как название страны, где жило племя саков (ср.  — название страны и народа), либо как название племени саков, а вторую часть можно сопоставить с  «земля», «страна» и с производным от него современным индоарийским kšama — «земля». В таком случае в целом слово «*sakā-kšam-», очевидно, означало «страна саков», «Скифия».

Если Тураном в авестийскую эпоху называли степь и пустыни, окружающие междуречье Амударьи и Сырдарьи, то в средние века и вплоть до начала XX века — само аму-сырдарьинское междуречье, то есть историческую Согдиану, более известную под названием Мавераннахр.

Толковый словарь персидского языка «Фарханге Анандрадж», составленный в 1888 г. Мохаммадом Падшахом в Индии, уточняет территорию Турана следующим образом:

«И Туран не идентичен Туркестану … Когда эта область была завоевана арабами, стала называться Мавераннахром…
 
Мавераннахр — это область, восточным пределом которой является Фергана, западным — Хорезм, северным — Ташкент, южным — Балх и Самарканд и является крупнейшим регионом Турана». 
 	

 Туран и тюрки 
Идентификация Турана как главного соперника Ирана с тюрками и Афрасиаба с их царём является поздним развитием сюжета, возможно, относящемся к началу VII века, когда тюрки впервые вступили в контакт с иранцами только в VI веке. Масуди пишет об ошибочности данной идентификации, в отличие от Фирдоуси который в своей поэме наоборот поддерживает эту точку зрения, складывавшаяся под влиянием постоянных вторжений тюркских племён в Мавераннахр и преобладающих негативных настроений среди персидских националистов. Сами тюрки культивировали легенды про Афрасиаба как тюркского героя, после того, как они вступили в контакт с иранцами и хорошо ознакомились с иранской культурной традицией.

Эдмунд Босуорт описывая появление тюрок в мусульманском мире отмечает что:
«Один из немногих учёных, рассмотревших Шах-наме с историко-критических позиций, Тадеуш Ковальский, указал, что Туран героической эпохи едва ли может быть идентифицирован с тюрками, что казалось естественным во времена Фирдоуси, ибо древние персы почти не имели контактов с тюрками. Туран Фирдоуси в действительности — кочевники-индоевропейцы евразийских степей, от массагетов до эфталитов или хионитов. Последние были значительной силой ещё в первом веке мусульманской эры, помогали согдийским князьям Мавераннахра и были головным отрядом сопротивления арабам в Северном и Восточном Афганистане. Поэтому, как указал Ковальский, тюрколог, который станет искать в Шах-наме сведения о древнейшей культуре тюрок, будет разочарован»Т. Kowalski. Les Turcs dans le Šāh-nāme. — «Rocznik Orientalistycny». Vol. 15. Kraków, 1939—1949, с. 84-99..

После завоевания Согда тюрками в 565 г. в сопредельных странах, особенно в Иране, где источники ещё с авестийских времен фиксировали ирано-туранские столкновения, введённые в заблуждение фонетической схожестью двух этнонимов — «тур» (иранский) и «турк» (тюркский), название «Туран» (страна туров) стали употреблять в смысле «Туркестан» (страна тюрок). Тем не менее, «туранизация» тюрков началась в самом конце X в., после раздела государства Саманидов, объединившего Иран и Туран под одной короной, между тюркскими династиями Газневидов, захвативших Иран, и Караханидов, оккупировавших Туран. В целях легитимации своей власти над Тураном, тюркские караханидские правители возвели свой род к Афрасиабу, легендарному шаху Турана, и стали называться «домом Афрасиаба». Самого Афрасиаба отождествили с героем тюркских сказаний Алп-Эр-Тонга.

Согласно Энциклопедии «Iranica»:
Из за проникновения тюркских племен в Центральную Азию, где, как предполагалось, жили туранцы, Туран ошибочно отождествлялся с тюрками, а «Иран и Туран» часто стали означать персов и тюрок, тогда как в оригинальной традиционной истории они представляют собой два иранских народа, оба потомки Фаридуна, но занимающие разные области и часто воюющие друг с другом, главным образом в результате кровной мести. Тем не менее, они имеют тесные отношения, и между ними случаются смешанные браки. Некоторые из героев персидского национального эпоса, такие как Кей Хосров, Сиявуш и Сухраб, являются потомками персидского отца и туранской матери.

В раннюю исламскую эпоху, персы имели тенденцию отождествлять все земли к северо-востоку от Хорасана, лежащие за Амударьёй, с регионом Туран, который в Шахнаме Фирдоуси считается землей, отведенной сыну Фаридуна, Туру. Жители Турана считались включающими в себя тюрок, в первые четыре столетия ислама, в основном, тех, кто кочевал за пределами Сырдарьи, а также китайцев. Таким образом, Туран стал одновременно этническим и географическим термином, но всегда содержал двусмысленности и противоречия, вытекающие из того факта, что в течение всей исламской эпохи, земли расположенные за Оксом и вдоль его низовий, были домами не тюрок, а иранских народов, таких как согдийцы и хорезмийцы.
Столь же неточным было арабское обозначение «Ма Вара аль-Нахр» «земля за рекой» (то есть Амударья), которое также перешло в персидское литературное употребление и использовалось до послемонгольских времён, например, такими писателями как Хафизи Абру и Бабур.

Если Тураном в авестийскую эпоху называли степь и пустыни, окружающие междуречье Амударьи и Сырдарьи, то в средние века и вплоть до начала XX века — аму-сырдарьинское междуречье, то есть историческую Согдиану, более известную под названием Мавераннахр, Так, например, Тимур — основатель империи и династии Тимуридов со столицей в Самарканде, называет себя в Карсакпайской надписи у горы Алтын шокы сделанной на чагатайском языке, «султаном Турана'''», что явно указывает на существование этого наименования в политической терминологии XIV в.

Сторонники «тюркской концепции» идентифицируют Центральную Азию с мифо-эпическим топонимом Туран и, исходя из фонетической близости этнического («турк» — тюрок, турок) и географического (Туран) обозначений, локализуют одну из прародин тюрков в Центральной Азии. Эти мифологические представления настолько устойчивы в тюркской среде от Алтая до Средиземного моря, что даже современное информационное агентство Азербайджана, тюркоязычной республики, расположенной на Кавказе, именуется «Туран».
	
Согласно научным данным, обитавшие в Туране противники Ирана были по происхождению иранцами, как оседлыми, так и кочевымиThe identification of the Turanians, a rival Iranian tribe, with the Turks, and Afrāsīāb with their king, is a late development, possibly made in the early 7th century, the Turks having first come into contact with the Iranians only in the 6th century. .

Согласно сторонникам тюркской концепции уже в древности заселённый исключительно тюрками. Эта подмена, диссонирующая со строгим научным знанием, находит продолжение и в однозначном причислении к некоему «турано-тюркскому» культурному пространству раннего Средневековья отдельных, но непременно выдающихся личностей, таких как Авиценна, Ал-Хорезми, Бируни и других представителей исламо-иранской цивилизации, а также древнейших памятников материальной культуры Центральной Азии.

Известно, что бухарские эмиры из династии Мангыт величали себя как правители Туркестана и Турана. Например, эмир Хайдар (1800—1826) в ряде писем именовал себя «Хакимом Турана» или «Падишахом Туркестана и Туран-замина».

Впервые термин Туран как имя собственное в форме Алп-Туран встречается в древнетюркских надписях уже с VII—VIII веков.

 Туран в Белуджистане 

Согласно географическим данным книг мусульманских историков, Тураном называли горную местность в восточном Белуджистане, к северу от Мекрана. Однако свою известность слово «Туран» приобрело в качестве наименования территории, лежащей северо-восточнее от Хорасана и реки Амударьи и населяемой тюркскими и другими неиранскими народами.

 Генеалогическое древо 

 Имена 
 Турандот — или Turandokht — это женское имя в Иране, и это в переводе с персидского означает «Дочь Турана». Это имя является известным на Западе, благодаря Пуччини, его знаменитой оперы Турандот (1921—1924).
 Туран также общее название на Ближнем Востоке, семейной фамилией, в некоторых странах, включая Бахрейн, Иран, Боснию и Турцию.
 У правителя Айюбидов Салах ад-Дина был старший брат, с именем Туран-шах.
 Турадж, которого древние иранские мифы изображают как предка туранцев, также является популярным именем и означает Сына Траэтаона (Фаридуна). Название Туран согласно иранским мифам происходит от родины Турадж. Произношение Пехлеви Турадж является Tuzh, согласно словарю Деххода.

 См. также 
 Туранская низменность
 Туранские племена
 Туранская плита

 Примечания 

 Литература 
 Bahār, Mehrdād. Pizhūhishī dar asāṭīr-i Īrān, Tehrān: Āgāh, 1997. ISBN 964-416-045-2
 Абулькасим Фирдоуси, Шахнаме
 Абакумов А. В. Туранцы не тюрки // Экономическая газета. — М. 2002. № 40, с. 3
 Бартольд В. В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов / В. В. Бартольд; Подгот. к изд. С. Г. Кляшторный; Отв. ред. А. Н. Кононов. — Перепеч. с изд. 1968 г. — М.: Вост. лит., 2002. — 757 с. — (КОВ: Классика отеч. востоковедения: Осн. в 2001 г.). — ISBN 5-02-018339-3 (в пер.)
 Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия
 Гумилев Л. Н. Эфталиты — горцы или степняки.
 Иванов В. Б. Три ветви авестийской фонетики // Памяти В. С. Расторгуевой: Сб. статей. — М..: Ключ-С, 2007. — 256 с. — ISBN 978-5-93136-041-6
 История древнего Востока: От государственных образований до древних империй / Под ред. А. В. Седова; Редкол.: Г. М. Бонгард-Левин (пред.) и др.; Ин-т востоковедения. — М.: Вост. лит., 2004. — 895 с.: ил., карты. — ISBN 5-02-018388-1 (в пер.)
 Шукуров Р. М., Шукуров Ш. М. Центральная Азия (опыт истории духа). — М.: Центр стратегического планирования Оренбургской области. 2001. 256 c.
 Эдельман Д. И.'' ИРАНСКИЕ ЯЗЫКИ // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990. — С. 200—201
 Этимологический словарь иранских языков. Том 1. — М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2000. — 327 с. — ISBN 5-02-018124-2; ISBN 5-02-018125-0

Ссылки 
 Iranians and Turanians in the Avesta

Государства в истории Таджикистана
Государства в истории Узбекистана
Государства в истории Казахстана
Государства в истории Киргизии
Исторические области Центральной Азии